Карел де Моор (; 25 февраля 1655, Лейден — 16 февраля 1738, ) — нидерландский , один из известнейших портретистов лейденской школы.

Жизнь и творчество 
Карел де Моор учился живописи у таких мастеров нидерландского барокко, как Герард Доу, Франс ван Мирис Старший, Годфрид Схалкен и Абрахам ван ден Темпель. В 1683 году он стал членом лейденской гильдии художников Святого Луки, в которой он в последующие годы занимал ряд руководящих постов. Около 1694 года де Моор, совместно с художниками Виллемом ван Мирисом и Якобом ван Торенвлитом, основал свою художественную школу (), в правлении которой оставался до 1736 года. Сын живописца, Карел Исаак де Моор (1691—1751), также был художником-портретистом.

Карел де Моор — автор известных портретов Петра I и его супруги Екатерины I.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Художники-портретисты Нидерландов
Члены Гильдии Святого Луки (Лейден)